

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Szydlice – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Szydlice – część  wsi Pogorzelice w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska

Inne 
 Szydlice – część miasta Kościerzyna